The Ultimate Collection — сборник американской певицы Донны Саммер, выпущенный 2 декабря 2003 года на лейбле CCM (дочернем Universal Music Holland) в Нидерландах. Песни на альбоме были подвергнуты ремастерингу.

Об альбоме 
В отличие от большинства компиляций Саммер, данный альбом включает в себя шестнадцатиминутную альбомную версию её супер-хита, «Love to Love You Baby», оригинальные двенадцатидюймовые версии «Theme from The Deep (Down Deep Inside)», «Last Dance», «Hot Stuff» и «Bad Girls». Также на альбоме представлены такие ранние «европейские» хиты как «The Hostage» и «Lady of the Night».

На третьем диске представлены три композиции из альбома Live and More 1978 года, а также различные раритеты, включая ремиксы на «I Feel Love» и «State of Independence», а также самые полные версии песен «No More Tears (Enough Is Enough)», записанной в дуэте с Барброй Стрейзанд, и «Je t’aime… moi non plus», которая ранее появлялась только на саундтреке к фильму «Слава Богу, сегодня пятница».

В 2006 году альбом был переиздан и выпущен под названием The Very Best of Donna Summer, единственным отличием стало отсутствие третьего диска.

Отзывы критиков 
Рецензент AllMusic Энди Келлман назвал сборник «довольно пёстрой», но в конечном счёте удобной трёхдисковой компиляцией. Он сравнил его с прошлым сборником Endless Summer, который, по его мнению, лучше подойдёт для первого знакомства с творчеством певцы, в то время как этот альбом делает куда более детальное погружение в её дискографию.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Сборники Донны Саммер
Сборники Universal Records
Сборники 2003 года